Тизнит () — город в Марокко, расположен на расстоянии 690 километров от Рабата.

История 
Город был основан в 1881 году султаном Хассаном I.

Торговля 
Тизнит хорошо известен своими серебряными украшениями, кинжалами и саблями.

Города-побратимы

Ссылки 
 Tiznit: Le joyau du beau Souss
 Tiznit
 Tiznit — Morocco
 Tiznit
 Фотографии Тизнита
 TIZNIT, TAFRAOUT, AGLOU, SIDI IFNI, MIRLEFT-MAROC

Города Марокко